JQ – codice vettore IATA di JetStar
 JQ – codice FIPS 10-4 dell'Atollo Johnston